— манга за авторством Хироаки Самура. С июля 2014 года издаётся в сэйнэн-журнале Monthly Afternoon издательства Kodansha. Студия Sunrise выпустила аниме-сериал на её основе, его премьерный показ начался 3 апреля 2020 года.

Манга также была издана в Северной Америке издательством Kodansha Comics.

Сюжет 
Саппоро, Хоккайдо. Главная героиня Минарэ Кода работает менеджером зала в небольшом ресторане. Недавно она порвала со своим парнем и, напившись в баре, рассказала свою историю сидевшему рядом мужчине. На следующий день она услышала свой голос на радио. Канэцугу Мато записал их разговор в баре и пустил его в эфир. Когда Минарэ потребовала остановить трансляцию, он вместо этого уговорил её начать работать радиоведущей.

Теперь Минарэ приходится балансировать между своей дневной работой и набирающим популярность ночным ток-шоу.

Персонажи 

 Сэйю: Рихо Сугияма

 Сэйю: Синсю Фудзи

 Сэйю: Манака Ивами

 Сэйю: Кадзухиро Ямадзи

 Сэйю: Саяка Охара

 Сэйю: Кайто Исикава

 Сэйю: Масааки Яно

 Сэйю: Мамико Ното

 Сэйю: Бин Симада

 Сэйю: Дайсукэ Намикава

Медиа

Манга 
25 июля 2014 года манга начала издавалась в журнале Monthly Afternoon издательства Kodansha. Манга также была издана в Северной Америке американским подразделением Kodansha Comics.

Аниме 
Анимационный телесериал был анонсирован 8 октября 2019 года. Сериал создан на анимационной студии Sunrise под руководством режиссёра Тацумы Минамикавы, по сценарию Сёдзи Ёнэмуры, с дизайном персонажей Такуми Ёкоты. За музыку отвечает композитор Мотоёси Ивасаки. 

Премьера состоялась в 3 апреля 2020 года в блоке Animeism на каналах MBS, TBS и BS-TBS, а также на канале HBC. Первые две серии демонстрировались во время эвента 22 марта в United Cinema Toyosu, Токио.

Критика 
Манга была номинирована на премию Манга Тайсё в 2016, 2017 и 2020 годах. В 2016 году она также попала в топ ежегодного гайда Kono Manga ga Sugoi! среди манги для мужской аудитории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги
 Официальный сайт аниме
В базах данных